Michal Maier (Roudnice nad Labem, Checoslovaquia, 7 de mayo de 1964) es un deportista checo que compitió en vela en la clase Finn. Ganó una medalla de plata en el Campeonato Europeo de Finn de 1998.

Palmarés internacional

Referencias

Regatistas de la República Checa
Regatistas en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996
Regatistas en los Juegos Olímpicos de Sídney 2000
Regatistas en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004
Regatistas en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008
Regatistas en los Juegos Olímpicos de Londres 2012
Deportistas de la República Checa en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996
Deportistas de la República Checa en los Juegos Olímpicos de Sídney 2000
Deportistas de la República Checa en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004
Deportistas de la República Checa en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008
Deportistas de la República Checa en los Juegos Olímpicos de Londres 2012
Regatistas de la clase Finn